Лиза — производная форма имени Елизавета.

Известные носители 
 Лиза дель Джокондо — знатная флорентийка, предположительно изображённая на знаменитой картине Леонардо да Винчи.
 , австралийский игрок в сквош, 33-я ракетка мира.
 Лиза Уигл (род. 1985) — канадская кёрлингистка.
 Лиза Аякс (род. 1998) — шведская певица.

Псевдоним 
 Лиза Зейн — американская актриса и певица.
 Лиза Спаркс — американская порноактриса.
 Лиза Фокс — американская певица родом из России.
 Лиза Фонсагривс — шведская модель, в отношении которой впервые был применён термин супермодель.
 Лиза Хелдер — модель из Арубы, победительница конкурса Мисс Аруба 2011.
 Лиза дель Сьерра — французская порноактриса.
 Лизабет Скотт — американская актриса, особенно известная благодаря ролям в фильмах-нуар.

Вымышленные персонажи 
 Лиза Симпсон () — героиня мультипликационного сериала «Симпсоны».
 Лиза Кадди — персонаж американского телесериала «Доктор Хаус». Её роль исполняет Лиза Эдельштейн.

Другое 
 Лиззка — российский видеоблогер, стример, летсплейщик и рэп-исполнитель.
 Apple Lisa — персональный компьютер, созданный американской корпорацией Apple.
 Лиза Алерт — общественная организация (добровольческий отряд), занимающаяся поиском пропавших без вести людей.
 Доктор Лиза
 Доктор Лиза (фильм)